Cedar Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Creek Township (Crawford County, Arkansas)
 Cedar Creek Township (Marion County, Arkansas)
 Cedar Creek Township (Allen County, Indiana)
 Cedar Creek Township (Lake County, Indiana)
 Cedar Creek Township (Muskegon County, Michigan)
 Cedar Creek Township (Wexford County, Michigan)
 Cedar Creek Township (Taney County, Missouri)
 Cedar Creek Township (Wayne County, Missouri)
 Cedar Creek Township (North Carolina)
 Cedar Creek Township (North Dakota)